В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Arizona 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Пенні Барг-Магер і Бет Герр виграли титул, у фіналі перемігши пару Мері Лу Деніелс і Енн Вайт 2-6, 6-2, 7-6.

Сіяні пари 

 Мері Лу Деніелс /  Енн Вайт (фінал)
 Сенді Коллінз /  Шерон Волш-Піт (2-ге коло)
 Кенді Рейнолдс /  Катрін Суїр (2-ге коло)
 Енн Гендрікссон /  Марселла Мескер (2-ге коло)

 Пенні Барг-Магер /  Бет Герр (чемпіонки)
 Лі Антонопліс /  Пола Сміт (2-ге коло)
 Крістіан Жоліссен /  Моллі Ван Ностранд (півфінал)
 Анна-Марія Фернандес /  Джулі Річардсон (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Virginia Slims of Arizona